Байбурин — татарская фамилия.

Известные носители:

 Байбурин, Альберт Кашфуллович (род. 1947) — фольклорист, этнограф и антрополог.
 Байбурин, Вил Бариевич — доктор физико-математических наук, профессор.
 Байбурин, Габдулла Гиндуллович (1925—1994) — башкирский писатель и переводчик, журналист.
 Байбурин, Зигангир Нургалиевич (1859—1915) — депутат Государственной Думы России.
 Байбурин, Наиль Габдуллович (1956—2015) — советский и российский художник, режиссёр, сценограф и живописец, драматург.